Undercroft může znamenat:

 Undercroft (hudební skupina) – chilská death/thrashmetalová kapela
 Undercroft (počítačová hra) – česká počítačová hra žánru RPG